Podljubelj je lahko naseljev:

 Podljubelj, naselje v občini Tržič; tudi dolina (Šentanska dolina) na južni strani Ljubelja

 Podljubelj, nem. Unterloibl, mestna občina Borovlje, naselje na Koroškem

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška